Guidelli – cognome italiano
 Elisa Guidelli – scrittrice e giornalista italiana
 Giorgio Guidelli – compositore di scacchi italiano
 Giovanni Guidelli – attore italiano